biczyk (flagellum) – część czułka sześcionogów
 biczyk (seta) – część czułka niektórych muchówek; synonim aristy
 biczyk (flagellum) – część opistosomy (odwłoka) spawęk skorpionokształtnych